

Astronomia 
 71 Niobe  – asteroide

Cinema 
Niobe – film del 1915 diretto da Hugh Ford, Edwin S. Porter

Marina 
 Niobe – incrociatore contraereo tedesco
 Niobe – incrociatore leggero tedesco
 Niobe – nave scuola tedesca

Musica 
 Niobe – opera di Giovanni Pacini

Mitologia 
 Niobe – personaggio della mitologia greca, figlia di Tantalo
 Niobe – personaggio della mitologia greca, figlia di Foroneo

Personaggi 
 Niobe  – personaggio di Matrix
 Niobe  – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco

Teatro 
 Niobe – tragedia di Eschilo